Чабанка — інша назва вівчарки.
Чабанка — заповідне урочище в Україні.